Ameropeltomyces is een monotypisch geslacht van schimmels behorend tot de familie Arthoniaceae. Het bevat alleen de soort Ameropeltomyces lecythidicola.

Arthoniaceae
Schimmelgeslacht